Cabildo colonial, institució colonial espanyola als seus territoris americans
 Cabildo insular, entitat administrativa de les illes Canàries
 Cabildo o ajuntament, institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi
 Cabildo o corporació, persona jurídica consistent en un grup de persones associades sense ànim de lucre o amb propòsits comercials